

Манстер — місто, штат Індіана
 Манстер Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія

Див. також 
 Менсте